Белая леди — наскальный рисунок в пещере Маак близ Брандберга (Намибия). Обнаружена 4 января 1918 года немецким исследователем Мааком и датируется серединой 2-го тыс. до н. э. Центральное место среди антилоп и маленьких человечков занимает большая фигура, написанная белой, чёрной и коричневой красками. В одной руке «Белая Дама» держит лук и стрелы, в другой — нечто похожее на цветок лотоса. Некоторые исследователи полагают, что на рисунке изображена женщина европейского типа с прямым носом. Волосы женщины имеют рыжий цвет.

Цветное изображение «Белой дамы»

Литература 
 Henri Breuil, (1948) The White Lady of the Brandberg: Her Companions and Her Guards, «South African Archaeological Bulletin»
 Henri Breuil et al. (1955), The White Lady of the Brandberg. Faber & Faber, New York.
 Clive Cowley, Journey into Namibia ( )
 Basil Davidson (1963), Old Africa Rediscovered.
 Credo Mutwa (1991), Indaba: La favolosa storia delle genti africane. Red.
 Namibia 1 on 1, The White Lady of the Brandberg ()
 Hugo Obermaier, Herbert Kühn: Buschmannkunst. Felsmalereien aus Südwestafrika. Schmidt & Gunther, Leipzig. (1930)

Фрески по алфавиту
Археология в Намибии
Наскальное искусство в Намибии